jezioro Wollaston w Kanadzie, w prowincji Saskatchewan
 Wollaston – gmina w Kanadzie, w prowincji Ontario, w hrabstwie Hastings
 półwysep Wollaston – Wyspa Wiktorii, Terytoria Północno-Zachodnie i Nunavut, Kanada
 William Hyde Wollaston – brytyjski chemik
 Medal Wollastona
W Wielkiej Brytanii:
 Wollaston – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)
 Wollaston – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Wollaston – miejscowość w hrabstwie West Midlands (Anglia)